Itapema kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itapema (kommun), Santa Catarina, 
 Itapema (ort), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar